EKSI steht für:
 Eidgenössische Kommission für Fragen zu sexuell übertragbaren Infektionen, eine Kommission, die das Schweizer Bundesamt für Gesundheit berät

Ekşi steht für:
 Ekşi, türkischer Familienname

Siehe auch:
 Eksi Ekso
 Äksi (deutsch Ecks)

Abkürzung